Rain Forest – album di Biddu del 1976
 Rain Forest – singolo di Biddu del 1976
 Rain Forest – album di Jerey Steig ed Eddie Gómez del 1980
 Rain Forest – singolo di Paul Hardcastle del 1985
 Rain Forest – album dei Concerto Moon del 1999

Pagine correlate 
 Rainforest